Pycnodallia är ett släkte av svampar. Pycnodallia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnodallia